Firòmac o Piròmac el Vell, escultor atenenc 
 Piròmac el Jove, escultor grec